FC Levadia II Tallinn é um clube de futebol da Estônia(português brasileiro)/Estónia(português europeu) que joga na Esiliiga, a segunda liga de futebol mais importante do país.

Foi campeão da Copa da Estônia/Estónia em 2002, quando possuía o nome de FC Levadia Tallinn.http://www.rsssf.com/tablese/estcuphist.html

Clubes de futebol da Estónia